IDE, Ide eller Idé kan syfta på:

 Ide - boning för djur som går i dvala, exempelvis björnar, se dvala
 Idé– tanke som präglas, för den aktuella individen som får idén, av nyhet och unikhet
 IDE Integrated Drive Electronics –  protokoll för anslutning av lagringsminne till datorer, se Parallell ATA
 IDE Integrated Development Environment – mjukvarusvit för programmerare, se integrerad utvecklingsmiljö
 IDE – ICAO-kod för ett tidigare amerikanskt flygbola, se Independence Air
 Ide, England – ort i Devon, England
 Ide (jätte) – en jätte i nordisk mytologi
 Ide (nymf) - nymf i den grekiska mytologin